Maria Goretti může být:

 Maria Goretti (1890–1902) – italská světice, mučednice čistoty – podle ní byly pojmenovány:

Osobnosti 
 sestra Marie Goretti Boltnarová (* 1934) – česká řeholnice, boromejka
 Maria Goretti (indická řeholnice), Maria Goretti Quadros – představená misijní kongregace SRA (Sorores Reginae apostolorum – sestry Královny apoštolů), organizátorka adopcí na dálku v indickém státě Karnátaka, laureátka Ceny Gratias Agit 2003
 Marie Goretti (herečka) (* 1972) – indická herečka

Instituce 
 Saints John Neumann and Marie Goretti Catholic High School
 Saint Maria Goretti Catholic School
 Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti

Sídla 
 Santa Maria Goretti – část města Porto Alegre v Brazílii

Rozcestníky - jméno